Il singolare del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Olivier Patience (primo turno)
 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Pavel Šnobel (secondo turno)

 Vasilīs Mazarakīs (finale)
 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Łukasz Kubot (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2005